Cnidium argenteum är en flockblommig växtart som beskrevs av Vincenzo de Cesati. Cnidium argenteum ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
argenteum